Puech ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé Puech (1860–1940), französischer Historiker
 Denys Puech (1854–1942), französischer Bildhauer
 Henri-Charles Puech (1902–1986), französischer Religionshistoriker
 Jean-Baptiste Puech (* 1975), französischer Schauspieler
 Richard Henry Puech dit Dupont (1798–1873), französischer Naturalienhändler und Entomologe

Puech ist der Name folgender Ortschaften:

 Puech (Montgesty), Weiler bei Montgesty im Département Lot, Frankreich